Южное Киву () — провинция на востоке Демократической Республики Конго.

Площадь территории — 65 070 км². Административный центр — город Букаву.

На севере граничит с провинцией Северное Киву, на востоке с Бурунди, Танзанией.

Административное деление 
Провинция Южное Киву делится на 1 город и 8 территории:
 Города
 Букаву (Bukavu) население:  чел.
 Территории
 Физи (Fizi) площадь: , население:  чел.
 Иджви (Idjwi) площадь: , население:  чел.
 Кабаре (Kabare) площадь: , население:  чел.
 Калехе (Kalehe) площадь: , население:  чел.
 Мвенга (Mwenga) площадь: , население:  чел.
 Шабунда (Shabunda) площадь: , население:  чел.
 Увира (Uvira) площадь: , население:  чел.
 Валунгу (Walungu) площадь: , население:  чел.

См. также 
 Взрыв бензовоза в ДР Конго 2 июля 2010 года
 Конфликт в Киву

Провинции Демократической Республики Конго